Charles Nicholl – scrittore e biografo britannico
 Chris Nicholl – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese naturalizzato nordirlandese
 Jimmy Nicholl – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
 Sammy Nicholl – ex calciatore maltese